Мармыжи — село в городском округе Перевозский Нижегородской области. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 120 км, до административного центра города Перевоз — 17 км.
 Часовой пояс

История 
До 31 мая 2017 года входило в состав Дзержинского сельсовета.

Население 
Согласно результатам как переписи 2002 года, так и переписи 2010 года в селе отсутствовало постоянное население.

Примечания 

Населённые пункты Перевозского района